Le HMS Croome fait référence à l'un des deux navires de la :
 Le HMS Croome (1917) était un dragueur de mines de la classe Hunt lancé en 1917 et vendu en 1922.
 Le HMS Croome (L62) était un destroyer de classe Hunt lancé en 1941 et mis au rebut en 1957.